Langholt ist der Name von

 Langholt (Landkreis Leer), Ort im Landkreis Leer
 Langholt (Horsens Kommune), Adelssitz bei Horsens
 Langholt (Aalborg Kommune), Ortschaft in der Aalborg Kommune